Ёсимацу () — японская фамилия. Известные носители:

 Ёсимацу, Ёсихико (1920—1988) — японский дзюдоист, призёр первого в истории чемпионата мира.
 Ёсимацу, Такаси (род. 1953) — японский композитор.